El Campionat d'Europa de futsal UEFS masculí del 2012 es disputà a Brest (Bielorússia) entre el 14 i el 19 de maig, amb la participació de nou seleccions nacionals: Bèlgica, Bielorússia, Catalunya, Eslovàquia, Letònia, Noruega, Ossètia del Sud, República Txeca i Rússia. Bèlgica va guanyar el seu primer campionat d'Europa.

Participants 
Els nou equips participants es van dividir en tres grups:
{| width="100%"
|valign=top width="33%"|

{| align=center cellpadding=4 cellspacing=0 style="background: #D0E7FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=140
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=100% colspan=2|Grup A
|- 
|| Catalunya
|- 
|
| Rússia
|- 
|| Ossètia del Sud
|}

|valign=top width="33%"|

|}
 Competició 

 Fase final Quarts de finalLlocs 5 a 8 SemifinalsLlocs 7-8Llocs 5-6Llocs 3-4FINAL'''

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Resultats Lloc web de la UEFS
 Informació de la UEFS

Competicions de futbol sala europees
Competicions esportives del 2012